Szwajcaria:
 Rapperswil – miasto w kantonie St. Gallen
 Rapperswil – gmina w kantonie Berno, w okręgu Seeland
 Rapperswil-Jona – gmina w kantonie St. Gallen

Inne:
 Stadt Rapperswil – statek